Psycho II se poate referi la:

Psycho II  (film) - un film din 1983, o continuare a filmului Psycho din 1960
Psycho II  (roman) - un roman din 1982 de Robert Bloch, o continuare a romanului Psycho din 1959